UFC 123: Rampage vs. Machida var en mixed martial artsgala som hölls av Ultimate Fighting Championship (UFC), den 20 november 2010 i arenan The Palace of Auburn Hills, Detroit.

Det var den andra gången galan hölls i centrala Detroit sedan UFC 9.

Resultat

Preliminärt kort

Spike TV
Följande två matcher sändes via Spike TV.

Huvudkort

Bonus
En bonus på $80 000 delas ut till Kvällens match, Kvällens knockout samt Kvällens submission.
Kvällens match: George Sotiropoulos mot Joe Lauzon
Kvällens knockout: BJ Penn (KO med slag på Matt Hughes efter 0.21 i rond 1)
Kvällens submission: Phil Davies (submission med kimura-grepp på Tim Boetsch efter 2.55 i rond 2)

Referenser

2010 i USA
Ultimate Fighting Championship-evenemang
Sport i Detroit
Sportåret 2010